Joseph Kirkland ist der Name folgender Personen:

* Joseph Kirkland (Politiker) (1770–1844), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Joseph Kirkland (Schriftsteller) (1830–1894), US-amerikanischer Schriftsteller
 Joseph Kirkland, bekannt als Diamond D, US-amerikanischer Rapper und Produzent 
Joseph Jack Kirkland (1925–2016), US-amerikanischer Chemiker